AEGON International 2011 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu AEGON International rozgrywany w dniach 13–18 czerwca 2011 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród 405 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Anglii